Isometopinae — подсемейство полужесткокрылых из семейства слепняков (Miridae).

Описание 
Мелкие клопы от 2 до 7 мм. Голова спереди сплюснута дорсо-вентрально. Только у представителей этого подсемейства слепняков имеются простые глазки. Задние ноги прыгательные. Лапки состоят из двух члеников.

Экология 
Встречаются на коре деревьев. Питаются тлями и щитовками.

Классификация 
Изначально описаны как самостоятельное семейство. Выделяют пять триб. В мировой фауне 42 рода и 239 видов.

 Триба Diphlebini 
 
 Триба †Electromyiommini 
 †
 †
 †
 †
 Триба Gigantometopini 
 
 
 Триба Isometopini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба Myiommini

Палеонтология 
В ископаемом состоянии известны из балтийского янтаря. Вымершая триба Electromyiommini включает 14 видов из 4 родов.

Распространение 
Встречаются во всех зоогеографических областях. Наибольшим видовым богатством отличается Афротропика, откуда известно 85 видов.

Примечания

Ссылки 
 On-line Systematic Catalog of Plant Bugs (Insecta: Heteroptera: Miridae)

Слепняки
Подсемейства насекомых